Соревнования в горнолыжном спорте на зимних Всемирных военных играх 2010 года прошли с 21 по 24 марта на склонах горнолыжных курортов Пила (у мужчин) и Грессоне-Сен-Жан (у женщин) в регионе Валле-д’Аоста. Были разыграны 4 комплекта наград: по 2 у мужчин и у женщин в гигантском и обычном слаломе.

Медальный зачёт

Соревнования мужчин

Гигантский слалом (индивидуальный зачёт) 
Дата: 21 марта 2010

Гигантский слалом (командный зачёт) 
Победитель определялся по сумме очков.

Дата: 21 марта 2010

Слалом (индивидуальный зачёт) 

Дата: 23 марта 2010

Слалом (командный зачёт) 

Победитель определялся по сумме очков.

Дата: 23 марта 2010

Соревнования женщин

Гигантский слалом (индивидуальный зачёт) 
Дата: 22 марта 2010

Гигантский слалом (командный зачёт) 
Победитель определялся по сумме очков.

Дата: 22 марта 2010

Слалом (индивидуальный зачёт) 
Дата: 24 марта 2010

Слалом (командный зачёт) 
Победитель определялся по сумме очков.

Дата: 24 марта 2010

Примечания

Ссылки 
 Горнолыжный спорт на официальном сайте Игр
 Результаты на сайте CISM
 Результаты на сайте FIS
 Отчёт о соревнованиях на сайте ASIVA

2010 год в спорте